Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Menno Oosting e Daniel Vacek che hanno battuto in finale Patrick McEnroe e Jared Palmer 7-6, 6-7, 6-3.

Teste di serie

 Jan Apell /  Jonas Björkman (primo turno)
 Patrick McEnroe /  Jared Palmer (finale)

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno, ritiro)
 Scott Melville /  Piet Norval (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1994
ATP Tour 1994